Reichssicherheitsdienst – Służba Bezpieczeństwa Rzeszy
 Rejestr śledztw i dochodzeń prowadzony przez Policję
  kod Dinara serbskiego
 RSD (z ang. relative standard deviation)